Олень в геральдике — естественная негеральдическая гербовая фигура. 

В геральдике олень является эмблемой воина, мужского благородства.

История 
Охота на оленя нашла отражение в средневековых костюмах и праве. Эта тема оставила многочисленные следы в сказаниях и европейской литературе, ровно, как и в геральдике, где олень предстаёт не только во всех естественных позах, но и как трофей — в виде увенчанный рогами головы или одних рогов с частью черепа, которые называют "трофеем".

Как эмблема, олень был особенно популярен в Германии и Англии. Согласно древнему поверью германских народов, олень способен одним своим запахом отогнать и обратить в бегство змею. И это качество послужило основанием рассматривать оленя, как эмблему борьбы со злом, эмблему благородного воина, сильного не столько физической силой, сколько идейной убежденностью, силой духа, своими моральными качествами.

Согласно древнему поверию, продолжительность жизни оленя составляло 3600 лет, что и определило его значение, как символа долголетия, а также древние люди утверждали, что животное было лишено желчи, что отличало его "мягкое следование исконному благородству". Кроме всей своей символической нагрузки, связанной с охотой и чисто оценочной — идеальная фигура оленя служила задачам "говорящего" герба. Изображение оленя и его рогов в нашлемниках довольно распространённое явление (Равич, Бибирштейн, Денборог, Наленч, Подольские, Сахновские Шаховы и.др.).

Изображение благородного оленя используется на гербах многих государств, стран, городов и так далее. Изображение оленя и его "трофеев" в гербовых щитах употребляли дворянские рода: Вронские, Рогаля, Кирьяковы, Дубельты, Алединские,  графы Ланские, Фриш, Болтенгагены, Завадзкие и. др.

Благородный вид, красота сделали это животное популярным в геральдике.

Блазонирование 
Олень изображается всегда в профиль, но он может быть бегущим, скачущим, восстающим или мерно шествующим, а также стоящим на месте. Как исключение, олень может быть изображён и отдыхающим, то есть в лежачем положении. Иногда изображаются лишь одна голова оленя или только его рога. Все эти различия, кроме смыслового значения, приняты для того, чтобы не смешивать изображений оленей, принадлежащих как эмблемы разным странам, разным землям и территориям, разным народам или отдельным родам. Кроме различий в начертании фигуры и частей тела оленя, приняты ещё различия в его цвете. Так, например, в древнем гербе Ростовского княжества — серебряный олень, а в гербе Нижегородского княжества — рыжий (красный) олень, в польской геральдике — белый с золотой короной и так далее.

В гербовых щитах часто изображалась различного цвета голова оленя, которая называется отсечённой.  Крайне редко составители гербов изображали оленя с крыльями (наподобие Пегаса) и без рогов.

Поскольку оленьи рога сбрасываются и отрастают каждый год (вплоть до седьмого), прибавляя каждый год по отростку, при блазонировании следует указать число отростков. Это необходимое уточнение не всегда соблюдается, хотя на гербовых щитах с изображением рогов встречаются животные с разным числом отростков.

Три рога поясами друг над другом образовывали герб древнего вюртембергского рода, с 1871 года входили в герб Второго рейха, в современности являются частью герба федеральной земли Баден-Вюртемберг, существуя таким образом более тысячи лет.

Галерея

Примечания

Литература 

 
 Fox-Davies A. C. A Complete Guide to Heraldry. — New York: Dodge Pub. Co., 1909. 
 Сост: Джованни Санти-Мадзини. Геральдика. История, терминология, символы и значения гербов и эмблем. М. Изд: Астрель. Охотники и дичь. Олень. стр. 295-296. ISBN 978-5-271-10044-4.
 Сост. к.и.н. В.В. Похлёбкин. Словарь международной символики и эмблематики. М. Изд. Междун. Отношения. Изд. 3-е. 2001 г. № 152. Олень. ISNB 5-7133-0869-3.

Олень в геральдике